Лапін — російське прізвище. Відомі носії:
Чоловіки
 Лапін Андрій Романович (1966—2009) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Лапін Борис Федорович (1934—2005) — російський радянський письменник-фантаст, дитячий письменник, літературний критик, журналіст та кіносценарист.
 Лапін Віктор Іванович (1923—1984) — український радянський художник.
 Лапін Володимир Васильович (1915—2000) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Лапін Євген Васильович (1950) — народний депутат України 4-го скликання.
 Лапін Ігор Олександрович ( 1969) — народний депутат України 8-го скликання.
 Лапін Олександр 
 Лапін Сергій Георгійович (1912—1990) — радянський державний діяч, журналіст, дипломат.
 Лапін Сергій Юрійович (нар 1962) — український тренер з боксу. Заслужений тренер України.
Жінки
 Лапіна Наталя Петрівна (1953) — українська письменниця, член Полтавської обласної організації НСПУ.
 Лапіна Віра Миколаївна (1894—1976) — радянський громадський діяч, науковець.
 Лапіна Ірина Іванівна (1959) — українська артистка оперети, Народна артистка України.

Російські прізвища